Анатолий Лурье:
 Лурье, Анатолий Ионович (род. 1938) — украинский гидролог, доктор геолого-минералогических наук, профессор Харьковского национального университета.
 Лурье, Анатолий Исакович (1901—1980) — советский учёный-механик.